Введе́нская це́рковь — церковь, главный престол которой освящён в честь праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы:

Россия 
* В Москве:
 Введенская церковь в Барашах — храм Богоявленского благочиния Московской городской епархии.
 Церковь Введенская на Лубянке — ликвидированный храм на Большой Лубянке.
 Введенская церковь в Новинском — несуществующий храм в бывшем Новинском монастыре.
 Введенская церковь у Салтыкова моста — единоверческий православный храм в Лефортово.
 Введенская церковь в Семёновской слободе — ликвидированный храм в Семёновской слободе.
 Введенская церковь в Чернево — предполагаемый к строительству храм в Южном Бутове.

* В Московской области:
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Спирово) — в селе Спирово Волоколамского района Московской области.
 Введенская церковь (Ольгово) — в селе Ольгово Дмитровского района Московской области.
 Введенская церковь (Дмитров) — в Дмитрове Московской области.
 В Тверской области
 Введенский храм (Старица) — в Старице.
 Введенский храм (Лобно) — в Андреапольском районе.

* В Тульской области
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Тургенево) — в с. Тургенево.
 Введенский храм (Чекалин) — в городе Чекалин.
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы — в селе Мясоедово Щёкинского района.

* В других областях России:
 Введенская церковь (Ахтырка)
 Введенская церковь — ликвидированная православная церковь в ныне несуществующем селе Березуй Орловской области.
 Введенская церковь (Боровск) — старообрядческая.
 Введенская церковь (Брянск) — соборный храм возрождённого Петропавловского монастыря Русской православной церкви в Брянске.
 Введенская церковь (Валдай)
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Липецкая область) — в селе Введенка Хлевенского района Липецкой области.
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Воронеж) — храм XVIII века в Воронеже.
 Введенская церковь (Каргополь) — храм XVIII века в Каргополе Архангельской области.
 Введенская церковь (Курск) — храм в Железнодорожном округе Курска.
 Введенская церковь (Миньяр) — православная церковь в городе Миньяр Челябинской области.
 Введенская церковь (Орёл) — ликвидированный орловский храм.
 Введенская церковь (Пёт) — православная церковь в селе Пёт Рязанской области.
 Введенская церковь (Пристань) — в селе Пристань Свердловской области.
 Введенская церковь (Санкт-Петербург) — ликвидированный петербургский храм.
 Введенская церковь (Соликамск) — храм бывшего Преображенского женского монастыря в Соликамске.
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Чанки)

Китай 
 Введенская церковь — православный храм Пекинской духовной миссии на станции КВЖД «Ханьдаохэцзы».

Сербия 
 Введенская церковь — православный храм Банатской епархии в городе Зренянине.

Словакия 
 Введенская церковь (Комарно)

Украина 
 Введенская церковь (Новая Некрасовка) — старообрядческий храм в селе Новая Некрасовка Измаильского района Одесской области.